Тіверні́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 45 км на північ від Парижа, 75 км на південь від Ам'єна, 32 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 393 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 991,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тіверні на сайті французького Національного інституту географії
 Тіверні на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тіверні на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тіверні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тіверні на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза